Le Giare ima više značenja:
 Le Giare, Gorizia
 Le Giare, Padova
 Le Giare, Rovigo